Desa Gunungjati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,45, long 109,67), 
 Desa Gunungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 109,19), 
 Desa Gunungjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar